Süleyman Çelebi ist der Name von:

 Süleyman Çelebi (1377–1411), osmanischer Prinz
* Süleyman Çelebi (Dichter) (1351–1422), osmanischer Dichter aus Bursa 
 Süleyman Çelebi (Gewerkschaftler) (* 1953), türkischer Gewerkschaftler und Abgeordneter, ehemaliger Präsident der DİSK